Ганс Тракслер (* 1929) — німецький художник-карикатурист, ілюстратор, автор дитячої літератури.
 Джером Боб Тракслер (1931—2019) — американський юрист і політик.
 Іржі Тракслер (1912—2011) — чесько-канадський джазовий музикант і композитор.
 Карел Тракслер (1866—1936) — чеський шахіст і шаховий композитор, католицький священик.
 Маргарет Тракслер (1924—2002) — американська черниця та правозахисниця
 Морріс Тракслер (* 1984) — швейцарський хокеїст, що грав на позиції нападника. Грав за збірну команду Швейцарії.